Хорнак () — фамилия. Известные носители:

 Хорнак, Джозеф — американский химик, доктор химических наук, профессор Рочестерского технологического института.
 Хорнак, Ян (1944—2002) — американский художник.